Diplogrammus är ett släkte av fiskar. Diplogrammus ingår i familjen sjökocksfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjökocksfiskar
Diplogrammus